Istria poate fi:

 O comună în județul Constanța: Istria, Constanța;
 O peninsulă în Marea Adriatică: Istria (peninsulă)